Bucky steht für

 Gustav Peter Bucky (1880–1963), deutscher Radiologe, Physiker, Wissenschaftler und Erfinder 
 den Spitznamen des US-amerikanischen Architekten, Konstrukteurs, Designers und Schriftstellers Richard Buckminster Fuller
 einen Namensteil der englischen Bezeichnung für eine Gruppe von Makromolekülen, die nach Richard Buckminster Fuller benannten Bucky Balls (Fullerene)
 den Namen des Comiccharakters Bucky Barnes, besser bekannt als Winter Soldier und Captain America